Ave steht für:

 Ave (Gruß), eine lateinische Gruß- und Segensformel
 Avenue, Straßenbezeichnung, als Kurzwort
 Ave (Penzlin), am Aver See, Ortsteil der Stadt Penzlin, Mecklenburg-Vorpommern
 Ave (Belgien), Dorf in der Provinz Namur, Belgien
 Ave (Fluss), Fluss zum Atlantik bei Vila do Conde, Portugal
 Ave (Subregion), Teil der Região Norte, Portugal

Avé steht für:
 Avé (Präfektur), in der Region Maritime, Togo

Ave oder Avé ist der Familienname folgender Personen:
 Lia Avé (1924–2008), deutsche Journalistin
 Lindy Ave (* 1998), deutsche Leichtathletin

ave steht für:
 Avestische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der zwei belegten altiranischen Sprachen

AVE steht für:
 Advanced Vehicle Engineers, ein ehemaliger US-amerikanischer Flugzeughersteller (1971–1973)
 Against Violent Extremism, ein globales Netzwerk ehemaliger Extremisten
 Allgemeinverbindlichkeitserklärung
 Alpenvereinseinteilung der Ostalpen, eine Gebirgsgruppen-Gliederung
 Alta Velocidad Española, das spanische Hochgeschwindigkeitsnetz sowie die darauf fahrende Zuggattung
 Association vaudoise des écrivains, ein Schriftstellerverband
 Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels
 AVE Gruppe, österreichisches Entsorgungsunternehmen
 Avensa (ICAO-Code), venezolanische Fluggesellschaft
 Average variance extracted, siehe Durchschnittlich erfasste Varianz

Siehe auch:
 Avé-Lallemant
 Ave-Klasse, eine Klasse von Torpedobooten der portugiesischen Marine zwischen 1921 und 1940
 AWE

Abkürzung